Il Queen's Club Championships 1996 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 94ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1996.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 10 al 17 giugno 1996.

Campioni

Singolare 

 Boris Becker ha battuto in finale  Stefan Edberg 6–4, 7–6 (7–3)

Doppio 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Sébastien Lareau /  Alex O'Brien 6–2, 6–7, 6–3

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 1996